Ак-Суу́ () — киргизский топоним. Он может означать:

 Ак-Суу — река в Киргизии.
 Ак-Суу — село, центр Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Киргизии.
 Ак-Суу — село в Московском районе Чуйской области Киргизии.
 Ак-Суу — село в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.

См. также